De Tempel van Juno Regina (Aventijn) - Een tempel uit de 4e eeuw v.Chr. gebouwd op de Aventijn in Rome
 De Tempel van Juno Regina (Marsveld) - Een tempel uit de 2e eeuw v.Chr. gebouwd op het Marsveld in Rome